Hedegaard ist der Familienname folgender Personen:

 Connie Hedegaard (* 1960), dänische Politikerin, Journalistin und EU-Kommissarin für Klimaschutz
 Lars Hedegaard (* 1942), dänischer Historiker, Journalist und Autor
 Martin Hoberg Hedegaard (* 1992), dänischer Sänger, siehe Saveus
 Rasmus Hedegaard (* 1988), dänischer DJ, siehe Hedegaard
 Tom Hedegaard (1942–1998), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor